Paracoccidioides lutzii — вид диморфных грибов семейства Ajellomycetaceae, вызывающий наряду с P. brasiliensis паракокцидиоидомикоз у человека. В отличие от P. brasiliensis, распространённого по всей Центральной и Южной Америке, ареал P. lutzii ограничен Бразилией и Эквадором и его вирулентность ниже, чем у P. brasiliensis..

История открытия 
Виды рода Paracoccidioides были открыты бразильским врачом и специалистом по тролическим заболеваниям Адольфо Лутцем в 1908 году в Бразилии. Первоначально гриб P. lutzii был классифицирован как «PB-01-подобный». В 2013 году был выделен как отдельный вид после повторного обнаружения в Центрально-западном регионе Бразилии.

Эпидемиология 
Вызываемое этим грибом заболевание паракокцидиоидомикоз (южноамериканский бластомикоз) относят к т. н. «пренебрегаемым тропическим болезням».

Увеличение заболеваемости паракокцидиодомикозом в Бразилии, в особенности в штате Рондония, объясняют несколькими причинами, среди которых социально-политические перемены, включая расширение сельскохозяйственных угодий и процесс обезлесения Бразилии, экспансивное развитие поселений и кофейных плантаций

Примечания 

Грибы Южной Америки
Эуроциомицеты